

Населені пункти та їхні частини
 Слівно — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Слівно — село в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Слівно — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки